Герцог де Трем и де Жевр () — французский дворянский титул, принадлежавший представителям дома Потье.

История 

Бург Трем с одноименным замком, расположенный в Шампани на границе с Бри, в трех лье к северу от Мо и двух от Ла-Ферте-Милона, жалованной грамотой, данной Генрихом IV в январе 1608 в Париже и зарегистрированной Парламентом 21 мая, был возведен в ранг графства для Луи Потье, который получил сеньорию Трем в качестве приданого за своей женой Изабо Байе, дочерью президента Парламента.

Жалованной грамотой, данной в ноябре 1648 в Париже и зарегистрированной Парламентом 15 декабря 1663 и Счетной палатой 15 марта 1673, в силу дополнительной королевской грамоты от 11 декабря 1663, графство Трем было возведено в ранг герцогства-пэрии для Рене Потье.

Еще одной грамотой, данной Людовиком XIV в июле 1670, герцогство было переименовано в Жевр для Леона Потье. Это название Леон использовал в 1669 году в качестве куртуазного титула, когда отец передал ему герцогство. Сеньория Жевр в графстве Мен принадлежала семейству Кюэйет и перешла в дом Потье в 1523 году по браку Франсуазы де Кюэйет, дамы де Жевр, с Жаком Потье, сеньором де Блан-Менилем, отцом Луи Потье. В январе 1597 она была возведена в ранг баронии, в январе 1626 в ранг маркизата.

Род герцогов де Трем и Жевр пресекся в 1794 году со смертью Луи-Жоашена-Пари Потье де Жевра, гильотинированного во время якобинского террора.

Герцоги де Трем и де Жевр 

 1648 — 1669 — Рене Потье (ок. 1579—1670)
 1669 — 1703 — Леон Потье (1620—1704)
 1703 — 1722 — Франсуа-Бернар Потье де Жевр (1655—1739)
 1722 — 1757 — Франсуа-Жоашен-Бернар Потье де Жевр (1692—1757)
 1757 — 1774 — Луи-Леон Потье де Жевр (1695—1774)
 1774 — 1794 — Луи-Жоашен-Пари Потье де Жевр (1733—1794)

Литература 
 , p. 758
 , p. 41

Герцоги Франции